Balmorhea (произносится как «Балморэй») — секстет из Техаса, города Остин, образованный в 2006 году Робом Лоу и Майклом Мюллером, и сочетающий в своём творчестве современный экспериментальный акустический звук с элементами классической музыки. Среди групп и исполнителей, повлиявших на стиль коллектива, его участники назвали ряд в диапазоне от авангардной и классической, таких как Людвига Ван Бетховена, Арво Пярта, Лудовико Эйнауди, Джимми Пейджа, Клода Дебюсси, Макса Рихтера, Джона Мильтона Кейджа, до экспериментального пост-рока The Six Parts Seven, Rachel's, Гиллиан Уэлч.

В 2007 году группа записала свой первый студийный альбом «Balmorhea», и начала гастроли в США и Европе. Уже через год, в феврале, выходит второй альбом «Rivers Arms». Осенью этого же года группа записывает мини-альбом «Tour EP», а в марте 2009 года выходит в свет третий полноформатный альбом «All is Wild, All is Silent» под лейблом студии Western Vinyl Records. Альбом отличается от предыдущих более плотной, объемной и энергичной музыкой и получает неплохие оценки и отзывы. Следующий, четвёртый, альбом «Constellations» выходит в феврале 2010 года после чего группа отправляется в третий раз гастролировать в США и в четвёртый раз в тур по Европе.

Дискография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Balmorhea на allmusic.com
 
 
 
Официальный аккаунт Balmorhea в Инстаграме

Музыкальные коллективы из Остина
Группы построка
Инди-рок-группы США
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2006 году